RTL é uma abreviatura utilizada em diversos contextos:

 Rádio Televisão Latina
 Register Transfer Level
 Register Transfer Language
 Run-time library
 Resistor-transistor logic
 O grupo RTL Group, uma companhia majoritária de média, e muitas de suas estações:
 RTL Television
 RTL II
 Super RTL
 RTL 4 estação neerlandesa de TV do Grupo RTL
 RTL 5 estação neerlandesa de TV do Grupo RTL
 RTL 7 estação neerlandesa de TV do Grupo RTL
 RTL 9 estação luxemburguesa de TV do Grupo RTL

Desambiguação